Елуа () — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Вогези
 Елуа () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Територія Бельфор